Elsässisches Fahnenlied (en alemany) o Elsässisch Fàhnelied (an alsacià) (literalment el Cant alsacià de la bandera) era l'himne de la Província Imperial d'Alsàcia-Lorena. Fou escrit el 1911 per Emil Woerth (1870-1926), i adoptat el mateix any com a himne oficial d'Alsàcia-Lorena. Aquest cant fet referència a la bandera Rot un Wiss igualment adoptat pel parlament d'Alsàcia.

Lletra

Vegeu també 
 L'article d'Alsàcia, sobre el territori.
 L'article sobre la llengua alsaciana.
 L'article sobre la bandera alsaciana, Rot un Wiss.
 L'article sobre el nacionalisme alsacià.

Enllaços externs 
 Web de Rot un Wiss

Himnes nacionals
Composicions en fa major
Història d'Alsàcia